Fomann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Fomann (1570–1641), deutscher Jurist